Yorketown – comune dell'Australia in Australia Meridionale
Yorketown – CDP degli Stati Uniti in New Jersey